Екатерина Сергеевна Уласевич (3 марта 1991) — российская футболистка, вратарь клуба «Неман».

Биография 
Начала выступать на взрослом уровне в 2009 году в высшей лиге России в клубе «УОР-Звезда» (Звенигород). В сезоне 2011/12 играла за клуб «Мордовочка», а осенью 2013 года выступала за «Россиянку». Затем провела два сезона в клубе «Рязань-ВДВ», в его составе — финалист Кубка России 2014 года (в финале не играла).

Также в начале карьеры выступала в пляжном футболе за московский «Локомотив».

В 2016 году перешла в турецкий клуб «Бешикташ» и сыграла 21 матч в чемпионате Турции. Весной 2018 года выступала за румынскую команду «Олимпия» (Клуж), а осенью того же года снова играла в Турции за «Амед» (Стамбул).

В начале 2019 года подписала контракт с клубом «Енисей» и провела сезон в качестве основного вратаря. В 2020 году перешла в клуб чемпионата Белоруссии «Неман».

Выступала за молодёжную сборную России.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте Федерации футбола Турции

Футболистки России
Игроки ЖФК «УОР-Звезда»
Игроки ЖФК «Мордовочка»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК «Динамо-БГУФК»